Ammons Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ammons Branch (Chattooga River), Fluss im Macon County, Bundesstaat North Carolina
 Ammons Branch (Cullasaja River), Fluss im Macon County, Bundesstaat North Carolina
 Ammons Branch (East Fork Bull Creek), Fluss im Madison County, Bundesstaat North Carolina
 Ammons Branch (Little Tennessee River), Fluss im Swain County, Bundesstaat North Carolina
 Ammons Branch (Rabbit Creek), Fluss im Macon County, Bundesstaat North Carolina
 Ammons Branch (Walnut Creek), Fluss im Madison County, Bundesstaat North Carolina